El temple de Wadjmose és un petit temple entre el Ramesseum i el Temple de Tuthmosis IV a la zona de necròpolis de l'oest de Luxor, construït durant la dinastia XVIII per a Wadjmose fill de Tuthmosis I, potser per ordre del seu pare.

Wadjmose
Necròpolis tebana